filippínó nyelv
 filippínó nép